Universal Media Disc, disc òptic desenvolupat per Sony per al seu ús en la PlayStation Portable.
 Unión Militar Democrática, organització democràtica clandestina espanyola fundada al final del franquisme.